Il cognome Scanagatta può riferirsi a:

 Francesca Scanagatta
 Ubaldo Scanagatta
 Museo ornitologico Luigi Scanagatta